Sam Jaffe (1891-1984) est un acteur américain ;
 Sam Jaffe (1901-2000) est un producteur américain.